Микрора́птор () — род мелких оперённых динозавров из семейства дромеозаврид. Около 25 хорошо сохранившихся экземпляров обнаружено в нижнемеловых отложениях в провинции Ляонин (Китай), датируемых аптским веком. Описано три вида, но есть предположение, что все экземпляры относятся к одному виду (Microraptor zhaoianus).

Описание 
Подобно археоптериксу, микрораптор являет собой важное доказательство родства динозавров и птиц. Представители рода имели длинные контурные перья с асимметричными бородками, которые образовывали крылоподобные поверхности не только на передних конечностях и хвосте, но, что удивительно, и на задних конечностях. Это подтолкнуло китайского палеонтолога Сюй Сина и его соавторов к тому, чтобы назвать микрораптора «четырёхкрылым динозавром» и предположить, что тот мог планировать, используя все четыре конечности. 

Общая экология и поведение микрораптора неопределенны и даже противоречивы, что затрудняет разумные выводы о его возможном поведении как хищника. Предполагается, что он мог вести как ночной, так и дневной образ жизни. Хотя микрораптор был способен к планирующему полету, есть также свидетельства, указывающие на возможность активного полёта. Что касается среды обитания, то предлагались как древесные, так и наземные. Предыдущие интерпретации того, что микрораптор был древесным охотником на птиц (высказывались предположения, что они охотились на деревьях, редко спускаясь на землю) и искусным охотником на рыбу, не подтверждаются. По последним исследованиям, рацион динозавра был достаточно обширным, включая птиц, рыб, ящериц и мелких млекопитающих. Несмотря на то, что известное содержимое желудков не даёт чётких доказательств того, какое из них было добыто хищничеством, а какое некрофагией, микрораптор, вероятно, делал и то, и другое и добывал пищу в нескольких местах обитания.

По исследованиям учёных, микрорапторы обладали чёрным переливающимся оперением. Это установлено по меланосомам в окаменелых перьях.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на сентябрь 2020 года в род включают 3 вымерших вида.:

 
 
  [syn. , objective synonym, ]

Кладограмма (2012):

См. также 
 Археораптор

Примечания

Литература 
 Xu X., Zhou Z., and Wang X. (2000). The smallest known non-avian theropod dinosaur. Nature 408: 705—708.

Ссылки 
 Курочкин Е. Н.  О четырехкрылом динозавре и происхождении птиц.
 Курочкин Е. Н. Параллельная эволюция тероподных динозавров и птиц.
 Jacqui Hayes: Bird wings evolved from biplane dinosaurs COSMOS magazine
 PBS Nova program about the Microraptor.

Дромеозавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Таксоны, описанные Сюй Сином